Nordel ist:

 einer der Handelsnamen für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
 die Bezeichnung des Verbundsystems für elektrische Energie der skandinavischen Staaten, siehe NORDEL
 Nordel (Diepenau), ein Ortsteil der Gemeinde Diepenau in Niedersachsen